Helpman (buurt), een wijk in de stad Groningen
Helpman (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen
een straat in Warffum